Электролуч (Москва)
 Чебоксарский ликёро-водочный завод